AKF peut faire référence à :
  ;
  (en français, Fédération asiatique de karate-do).
l'Australian Koala Foundation (en) (en Français : La Fondation australienne du Koala)